Die PDC Asian Championship 2022 war die erstmalige Austragung des von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragenen Darts-Turniers, welches als offizielle Asienmeisterschaft des Dartverbandes gilt. Es wurde vom 24. bis zum 25. September 2022 im Fukuoka Convention Center im japanischen Fukuoka ausgetragen.

Erster PDC-Asienmeister wurde Christian Perez von den Philippinen, der im Finale seinen Landsmann Paolo Nebrida mit 7:5 besiegen konnte. Perez qualifizierte sich somit für den Grand Slam of Darts 2022, während alle vier Halbfinalisten einen Startplatz bei der PDC World Darts Championship 2023 erhielten.

Ereignisse im Vorfeld 
Nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie Anfang 2020 in Asien wurde die bis dahin etablierte PDC Asian Tour, welche als Serie von Dartturnieren zur Qualifikation für die PDC World Darts Championship etabliert war, zum ersten Mal abgesagt. Seitdem wurde die Turnierserie auch nicht wieder aufgenommen.

Am 6. Juni 2022 verkündete die PDC schließlich erstmals eine PDC Asian Championship auszutragen, um diese Lücke im asiatischen Turnierkalender zu füllen. Gleichzeitig wurden die Qualifikationskriterien, der Spielmodus und das Preisgeld verkündet sowie die Austragung einer Asian Series, welche an den beiden Tagen zuvor ausgetragen werden soll und in vier Turniere unterteilt ist.

Am 27. Juli, 19. August und 25. August 2022 gab die PDC jeweils weitere Spieler bekannt, welche sich für das Turnier qualifizieren konnten.

Das finale Teilnehmerfeld wurde schließlich nach der Austragung der PDC Asian Series am 23. September 2022 bekanntgegeben.

Format und Qualifikation 
Insgesamt nahmen 48 Spieler an dem Turnier teil. Sechsundzwanzig davon qualifizierten sich über die am 22. und 23. September 2022 ausgetragene Asian Series, bei der insgesamt vier Qualifikationsturniere ausgetragen wurden. Die letzten vier Spieler eines jeden dieser Turniere qualifizierten sich dabei für die Endrunde. Weitere zehn Startplätze wurden (ähnlich wie bei der PDC Qualifying School) über eine Rangliste vergeben.

Des Weiteren erhielten die acht asiatischen Teilnehmer beim World Cup of Darts 2022 einen Startplatz. Die letzten vierzehn Spieler stammten aus nationalen Qualifiern, welche im Vorfeld des Turniers ausgetragen wurden.

Bei dem Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.
Die 48 Spieler wurden zunächst in sechzehn Dreiergruppen eingeteilt, in denen Jeder gegen jeden gespielt wurde. Diese Partien wurden alle im Modus Best of 9 Legs gespielt. Die Sieger jeder Gruppe zogen daraufhin in die K.-o.-Runde ein. Die Achtelfinale wurden ebenfalls im Modus Best of 9 Legs ausgetragen. Im Viertelfinale und im Halbfinale spielte man Best of 11 Legs, während das Finale über die Distanz Best of 13 Legs gespielt wurde.

Teilnehmer 

Top 10 Asian Series Order of Merit
  Tomoya Tsumura
  Shingo Enomata
  Mikuru Suzuki
  Pupo Teng Lieh
  Yoshihisa Baba
  Paolo Nebrida
  Ryusei Azemoto
  Enkhbold Surenjav
  Ao Ishihara
  Akito Yamagata

Teilnehmer beim World Cup of Darts 2022
  Lee Lok Yin
  Ching Ho Tung
  Tōru Suzuki
  Tomoyo Goto
  Lourence Ilagan
  RJ Escaros
  Paul Lim
  Harith Lim

Qualifikanten der World Cup-Länder
  Christian Perez (Philippinen)
  Tay Zhao Cheng (Singapur)
  Mitsuhiko Tatsunami (Japan)
  Man-Lok Leung (Hongkong)

Regional Qualifiers
  Basem Mahmood Mohamed (Bahrain)
  Purevloov Tungalag (Mongolei)
  Zhiwei Lin (Volksrepublik China)
  Syed Mohd Abdul Mannan (Indien)
  Kam-Weng Cheng (Macau)
  Tan Jenn Ming (Malaysia)
  Kim Yong-Seok (Südkorea)
  Yan Bin Chen (Taiwan)
  Chaiyan Paiaree (Thailand)
  Hussain Nadir Abdulla Ali (Vereinigte Arabische Emirate)

Preisgeld 
Bei dem Turnier werden insgesamt 100.000 $ an Preisgeld ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Darüber hinaus erhielt der Turniersieger dass Startrecht bei der PDC World Darts Championship 2023 und zum Grand Slam of Darts 2022 (Preisgeld jeweils mindestens 7.500 £ bzw. 5.000 £). Der unterlegene Finalist sowie die beiden Halbfinalisten erhielten ebenfalls Startplätze bei der World Darts Championship.

Ergebnisse

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Gruppe M

Gruppe N

Gruppe O

Gruppe P

K.-o.-Runde

Übertragung 
Das Turnier wurde über PDCTV, das offizielle Streaming-Angebot der PDC, ausgestrahlt.

Weblinks 
 Global Affiliate Tours bei der PDC
 Offizielle Seite von PDC Asia
 Turnier auf DartConnect

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 2022
Dartwettbewerb in Japan
Sportveranstaltung in Fukuoka